Столкновение в Мардакертском районе — боевое столкновение в Мардакертском районе Нагорного-Карабаха, случившееся 4 сентября 2010 года между вооружёнными силами Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Предыстория 
Мардакертский район Нагорно-Карабаха, во время Карабахской войны входил в зону боевых действий, по окончании которых 12 мая 1994 года оказался пограничным районом на линии соприкосновения азербайджанских вооруженных сил и войск не признанной Нагорно-Карабахской республики. С момента подписания договора о «прекращении огня» закончилась активная фаза военных действий в регионе, после переговоры о статусе региона носили мирный характер. Армянская сторона в своих требованиях о признание «де-юре» НКР ссылаются на Косовский прецедент. Азербайджан желая вернуть Нагорный Карабах под свой контроль увеличивает свой военный бюджет, следствием чего, по некоторым источникам, «у все большего количества азербайджанцев возрастает воинственный тон призывающий решить карабахский конфликт силовым путём». Следующее боевое столкновение в этом районе Нагорного Карабаха произошло 31 августа 2010 года близ села Чайлы (См. Столкновение возле села Чайлы)

Боевые действия 
Международные наблюдатели выполняли периодическое контролирование линии фронта. Из-за отсутствия постоянного мониторинга линии соприкосновения враждующих войск каждая из сторон излагает свою версию случившегося

Азербайджанская версия 
Согласно азербайджанской стороне, армянские вооруженные формирования с целью отомстить за понесенные 31 августа потери перешли в наступление близ села Чилеберт Тертерского района. Завязался бой, в результате которого один солдат азербайджанской армии погиб. Отмечается также, что ещё один азербайджанский солдат получил ранение и позднее скончался в больнице. Таким образом, согласно официальной информации азербайджанской стороны, жертвами нарушения режима прекращения огня стали двое азербайджанских военнослужащих — Абдуллаев Ахмед Гусейнага оглы, 1976 года рождения, и Ахмедов Фарид Гюльага оглы, 1986 года рождения.

Между тем, некоторые азербайджанские СМИ выпустили противоречивую информацию. В частности, информационное агентство ANS-PRESS сообщает, что армянская диверсионная группа атаковала позиции азербайджанских войск в направлении села Гасангая Тертерского района. В сообщении говорится также, что в результате интенсивной перестрелки погибли 2 военнослужащих азербайджанской армии, ещё 1 получил ранение. Как сообщало карабахское бюро ANS TV  В свою очередь информационное агентство АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана сообщает, что армяне перешли в наступление близ села Чилеберт Тертерского района. В сообщении агентства говорится

Армянская версия 

Согласно пресс-службе Армии обороны Нагорного Карабаха, 4 сентября в 06:50 близ села Мюлбкедере (Джраберда) на северо-восточном направлении линии соприкосновения НКР и Азербайджана разведочно-диверсионная группа азербайджанских вооруженных сил попыталась продвинуться в глубь армянских позиций. Завязался бой, в результате которого азербайджанское подразделение, оставив труп одного военнослужащего, неся потери, отступило. Как говорится в заявлении: 

Как считают в министерстве обороны, обнаруженные возле трупа азербайджанского диверсанта оружие с глушителем и наручники свидетельствуют о том, что вооружённая разведывательная группировка проникла на территорию НКР с целью совершения диверсионных действий и взятия в плен армянских военнослужащих.

Последствия 
 6 сентября 2010 года указом президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна, за решительные действия, проявленные при защите боевых позиций, четкое выполнение поручений командного состава и служебных обязанностей медалью «За мужество» награждены пулемётчик, рядовой Армии обороны НКР Хачатур Багдасарян и гранатометчик, рядовой Армии обороны НКР Армен Манукян

Реакция 
Ереван в связи происшедшим инцидентом призвал международное
сообщество выступить с соответствующей оценкой действий Азербайджана, которые, как считают в МИД Армении, направлены на провал переговоров по Нагорному Карабаху. Как заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян:

Примечания 

Сентябрь 2010 года
События 4 сентября
Армяно-азербайджанский конфликт в XXI веке
Конфликты 2010 года